

Metrologia 
 Barn – unità di misura per l'area utilizzata in fisica nucleare e subnucleare

Persone 
 Siward Barn – proprietario terriero inglese ribelle contro Guglielmo I d'Inghilterra

Altro 
 Barn – album in studio di Neil Young pubblicato nel 2021
 Barn Red – film statunitense del 2004 diretto da Richard Brauer
 Bradley's Barn – album dei The Beau Brummels pubblicato nel 1968
 Long Barn – edificio residenziale nei pressi di Sevenoaks, in Kent